O Campeonato Catarinense de Basquete de 2007 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

2007 no basquetebol